|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Modena (officieel Internazionali di Modena) van 2005 vond plaats van 11 tot en met 17 juli 2005 in de Italiaanse plaats Modena. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Francesca Schiavone bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door kwalificante Ágnes Szávay.

Het vijfde reekshoofd, Anna Smashnova uit Israël, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Italiaanse Tathiana Garbin, die tijdens de tiebreak van de eerste set wegens een zonnesteek de strijd moest opgeven. Het was Smashnova's tiende WTA-titel, de eerste van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het ongeplaatste duo Joelija Bejgelzimer / Mervana Jugić-Salkić won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Gabriela Navrátilová en Michaela Paštiková in twee sets. Het was hun eerste (en uiteindelijk enige) gezamenlijke titel. Bejgelzimer had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Jugić-Salkić ook een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Modena
Tenniswedstrijd in Italië
Sport in Modena